Fauquier ist der Familienname folgender Personen:
 Francis Fauquier (1703–1768), Gouverneur der Virginia Colony
 Henry Fauquier (* 1942), kanadischer Tennisspieler

Fauquier heißt der Ort
 Fauquier (British Columbia)

Siehe auch:
 Fauquier County